Badisch bezeichnet:
 in Baden gesprochene Mundarten, siehe Dialekte in Baden
 Badische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Badens